Tintinnabulum kan have flere betydninger:

 Tintinnabulum − en klokke i en romersk-katolsk basilika
 Tintinnabuli − en kompositionsstil af den esteren Arvo Pärt, tilhørende den "mystiske" gren af den musikalske minimalisme
 Dendropsophus tintinnabulum − en frøart af Hylidae-familien (Løvfrøer)
 Mycena tintinnabulum − Vinter-Huesvamp af Ridderhatfamilien (Tricholomataceae)